Gomphodontosuchinae é uma subfamília de cinodontes traversodontideos que viveram no Triássico. Ele inclui os gêneros Gomphodontosuchus, Exaeretodon, Menadon e Scalenodontoides.

Cladograma
Abaixo está um cladograma mostrando as relações filogenéticas de gomphodontosuchines de Kammerer et al. (2008):

Traversodontidae